Первая лига Черногории 2013/2014 годов — 8-й розыгрыш турнира. «Сутьеска» (Никшич) защищает свой чемпионский титул.

Клубы 
По итогам прошлого сезона лигу покинул клуб Единство, из второй лиги квалифицировался Дечич.

Города и стадионы

Турнирная таблица

Результаты матчей

Первый и второй круги

Третий круг

Стыковые матчи 

|}

Бомбардиры

Ссылки 
 Soccerway

2013/2014
Черногория
Футбол в Европе в 2013 году
Футбол в Европе в 2014 году
Спорт в Черногории в 2013 году
Спорт в Черногории в 2014 году